Amblard ou Amalhard est un nom d'origine germanique signifiant amal, laborieux, zélé et hard, dur).

Patronyme 

 Aurélie Amblard, actrice française ;
 Caroline Amblard (1872-1939), actrice, ouvrière anarcho-syndicaliste française ;
 Gaston Amblard (1923-2009), avocat français ;
 Jean Amblard (1911-1989) , peintre français ;
 Michel Amblard (1928-), général français ;
 Paule Amblard (1963-), historienne de l'art spécialisée dans l'art chrétien du Moyen Âge.

Voir aussi 
 Amblard de Beaumont, personnalité du Moyen Âge

Patronyme français